Habitus je latinska riječ i znači "držanje tijela", ali se može prevesti i kao "ponašanje".

Različite znanosti koriste ovaj izraz u različitom smislu:

 u biologiji habitus označava vanjsko "biće" nekog organizma, vidi habitus
 u mineralogiji se s habitusom kristala opisuje prije svega njegovo pružanje u različitim dimenzijama
 u sociologiji kao habitus Pierre Bourdieu označava objektivno i subjektivno kondicioniranje pripadnika određenih socijalnih skupina za reproduciranje odnosa moći
 u filozofiji se pojam koristi na različite načine:
 kao intelektualni/duhovni habitus: označava potpuno kognitivne sposobnosti, kao znanje, osjećaji, doživljeno, ono što ga u osnovi čini mentalno onakvim kakav jest
 kao opisivanje takozvanog socijalnog okoliša: habitus se u tom smislu koristi na način kako se koristi u sociologiji. U filozofiji on nosi konotaciju statusa koji je poželjno dostići. Tu je habitus nešto što se može steći.